Ter – rzeka w Hiszpanii
 Ter – wieś rozproszona w gminie Ljubno w Słowenii
 TER – marka francuskich kolei państwowych